I file con l'estensione .dmg sono immagini di disco, contenenti blocchi di dati, che usano UDIF, un formato proprietario della Apple Inc. Si trovano comunemente in macOS. Il formato permette l'utilizzo di password e la compressione dei file. La più comune funzione è la distribuzione di software
tramite Internet. Quando aperto, il file DMG si dice montato (come i file immagini iso et similia). Viene considerato un'unità disco nel Finder.

I file DMG possono essere facilmente creati usando strumenti inclusi in macOS, che si possono anche usare per scrivere le immagini su un disco (CD, DVD). Possono essere gestiti anche tramite l'interfaccia a riga di comando, usando il programma hdiutil.

Possono essere distribuiti già compressi. (.dmg.bz2, .dmg.zip).

Collegamenti esterni 
Informazioni sul file DMG

File system
Formati di file